Georg von Breitenbauch ist der Name folgender Personen:

* Georg August von Breitenbauch (1731–1817), deutscher Schriftsteller und Hofbeamter
 Georg Christoph von Breitenbauch (1658–1737), deutscher Rittergutsbesitzer und Hofbeamter

Siehe auch:
 Georg von Breitenbach (um 1485–1540/1541), deutscher Rechtsgelehrter und Kanzler
 Georg-Ludwig von Breitenbuch (* 1971), deutscher Politiker (CDU), MdL Sachsen